Договор при Пейнс-Лендинг () — договор между правительством США, которое представлял Джеймс Гадсден и вождями индейцев-семинолов, которые жили на Территории Флорида, заключённый 9 мая 1832 года в местечке Пейнс-Лендинг на реке Оклаваха. По договору семинолы согласились покинуть резервацию во Флориде, где они были поселены согласно договору на Мултри-Крик, и переселиться на Территорию Арканзас, присоединившись к племени криков. Семинолам дано было три года на переселение, но к 1835 году основная масса индейцев отказалась переселяться, что привело к конфликту и в итоге к началу Второй Семинольской войны.

Примечания

Литература

Статьи

Ссылки 

История Флориды
май 1832 года
1832 год в политике
Семинолы
История коренных американцев Флориды‎